

Cucina 
 Tava – bevanda turca
 Tava – padella

Geografia 
 Tava – comune del distretto di Hacıqabul, in Azerbaigian

Persone 
 Alessandra Tava – cestista italiana

Altro 
 TAVA – sigla di Transgender American Veterans Association, organizzazione LGBT statunitense

Pagine correlate 
 Tawa